Васи́лий Ха́рченко:
 Харченко, Василий Иванович (1910—1971) — советский театральный режиссёр и педагог.
 Харченко, Василий Михайлович (1843—1909) — городской голова Енисейска.
 Харченко, Василий Степанович (1913—1943) — Герой Советского Союза.